Hou se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ding Hou
 Lianhai Hou
 Xianguang Hou
 Zhonge Hou